Ця стаття про парафілетичну групу, класично відому як зелені водорості. Див. інші значення у статті Chlorophyta.

Зелені водорості — парафілетична група Зелених рослин, що, як і інші водорості, переважно живуть у водних навколишніх середовищах. Існують дві головні лінії походження зелених рослин. Одна (Chlorophyta) складається з більшості організмів, класично відомих як «зелені водорості» — представлена здебільш мікроскопічними прісноводими формами і великими морськими водоростями. Інша лінія походження, окрім сухопутних рослин, містить декілька груп «зелених морських водоростей», які ближчі до сухопутних рослин.

Дивитесь окремі групи для деталей:
 Chlorophyta
 Streptophyta
 Chlorokybophyceae
 Klebsormidiophyceae
 Mesostigmatophyceae
 Streptophytina
 Charophyceae
 Coleochaetophyceae
 Embryophyta (Сухопутні рослини)
 Zygnemophyceae'''

Література 
 Флора водоростей України / НАН України , Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - К. : [б. в.], 2009 . - ISBN 978-966-02-5084-0.
 Т. 11, вип. 1, ч. 1 : Зелені водорості (т. 11). Фітомонади. Загальна характеристика (вип. 1). Будова, розмноження, онтогенез і цикли розвитку (ч. 1) / Н. П. Масюк. - 2010. - 314 с. : рис. + [16] арк. фотогр. - Бібліогр.: с. 273-300. - 50 прим. - ISBN 978-966-02-5466-4 (Т. 11). - ISBN 978-966-5467-1 (Вип. 1). - ISBN 978-966-02-5468-8 (Ч. 1)

Рослини

Водорості